Ovaj članak je popis predsjednika Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, jednog od entiteta u Bosni i Hercegovini. Najviše predsjednika Vlada bili su članovi SDA, te dvojica iz SDP-a BiH, dok su dva člana HDZ-a BiH kraće vrijeme bili vršitelji dužnosti predsjednika Vlade.

Predsjednik Vlade s najdužim mandatom je Fadil Novalić. Najkraći mandat imao je Izudin Kapetanović, 325 dana 1996.

Vidi također 

 Popis predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
 Popis predsjednika Vlade Republike Srpske
 Popis predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Bosanskohercegovački predsjednici federativnih Vlada